A sigla MOC pode referir-se a:

MOC - expressão anglófona utilizada entre AFOLs para designar as próprias criações, projetadas e construídas com blocos Lego;
Music on Console - áudio player de linha de comando desenvolvido para ambientes POSIX (unix-like), como BSD, Linux.
MOC - comunicador instantâneo desenvolvido pela Microsoft;
 Cidade do Norte de Minas Gerais, Montes Claros.
 Sigla do Microscópio Ótico Composto.
MOC - Gestão da Mudança (do inglês: Management of Change). Sigla muito utilizada no mundo corporativo.

Desambiguação